Betjent er en stillingskategori med flere betydninger:
 Politibetjent, herunder færdselsbetjent kriminalbetjent og urobetjent
 Fængselsbetjent
 kustode
 vagtmand
 bankbetjent
 kontorbetjent
 rådhusbetjent
 stationsbetjent, banebetjent.
Det fælles træk ved stillingerne er, at et område betjenes i betydningen, at der holdes orden eller ydes service.